VoetbalPrimeur is een Nederlandse website over voetbalnieuws. De website is opgericht op 15 juli 2004 door Jelmer Geerds en maakt sinds 2011 onderdeel uit van Digital Enterprises. VoetbalPrimeur heeft ruim 25 werknemers in dienst. De slogan van VoetbalPrimeur luidt als volgt: de snelste en meest complete voetbalnieuwssite. Daarnaast beschikt VoetbalPrimeur ook over een Belgische editie.

De voetbalnieuwssite voorziet bezoekers 365 dagen per jaar van het meest relevante voetbalnieuws. In april 2019 bereikte VoetbalPrimeur voor het eerst meer dan 4 miljoen unieke websitebezoekers in een maand. Het recordaantal unieke bezoekers per maand werd in augustus 2019 gevestigd: ruim 4,9 miljoen. Op 24 juni 2019 heeft VoetbalPrimeur haar beste dag ooit gedraaid, waarbij ruim 760.000 unieke bezoekers op een dag werden bereikt.

Referenties 

Sportwebsite
[[Categorie:voetbalprimeur]]